Albanel puede referirse a:

Patronímicos 
 Charles Albanel (1616-1696), misionero y sacerdote jesuita francés, que también fue explorador en Canadá.
 Christine Albanel (1955-), destacada funcionaria y mujer política francesa, nacida en Toulouse el 25 de junio de 1955.

Otros casos 
 Albanel (Quebec), municipalidad de Quebec.
 Lago Albanel, lago natural de Canadá localizado en la provincia de Quebec, al este del lago Mistassini.